Рендюк Олег Леонідович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Рендюк Теофіл Георгійович (* 1955) — дипломат, історик, письменник, журналіст та професійний перекладач. Надзвичайний і Повноважний Посланник України.

Примітки 

Українські прізвища